Баеніди (Baenidae) — вимерла родина черепах підряду прихованошийні черепахи. Відомі з крейдяного періоду.

Опис 
Голова у баенів була масивною. Карапакс представників цієї підродини був доволі витягнутий та плаский. Кінцівки та хвіст, ймовірно, були масивними. Забарвлення відповідала місцевості та рослинності, де вони були поширені.

Спосіб життя 
Полюбляли узбережжя морів та річок, вологі ділянки. Ці черепахи зуміли успішно пережити масове вимирання на межі мезозою та кайнозою, під час якого зникли динозаври і масу інших тварин. Залишитися у живих їм вдалося завдяки повільному процесу обміну речовин і водному способу життя. Коли наставали важкі часи, вони впадали у стан анабіозу. Для життя їм потрібно було зовсім мало енергії, і саме тому вони змогли вижити на тих мізерних ресурсах, які опинилися в їх розпорядженні під час і після вимирання динозаврів. Не менше восьми видів баенід змогли успішно пережити велике вимирання.

Втім після понад 85 мільйонів років існування баеніди таки вимерли. Сталося це близько 40 мільйонів років тому, коли в еоценову епоху температура підвищилася, місцина стала більш посушливою.

Розповсюдження 
Відомо, що черепахи — баеніди мешкали в Європі та Північній Америці.

Роди 
 †Arundelemys
 †Arvinachelys
 †Baena
 †Cedrobaena
 †Chisternon
 †Gamerabaena
 †Hayemys
 †Lakotemys
 †Neurankylus
 †Palatobaena
 †Peckemys
 †Plesiobaena
 †Protobaena
 †Saxochelys
 †Stygiochelys
 †Thescelus
 †Trinitichelys

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує еволюційні зв'язки за Joyce & Lyson (2015).

Джерела 
 E. Schweizerbart. 1994. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie: Monatshefte, Issues 7-12.

Вимерлі черепахи

Викопні плазуни